Schola Cantorum (von lateinisch schola „Lehrstätte, Schule, Kollegium“ und cantor „Sänger“) steht für:

 Schola cantorum (Päpstlicher Hof), einen berufsmäßigen Chor am päpstlichen Hof zur Zeit des Mittelalters
 Schola Cantorum (Band), italienische Band
 Schola Cantorum (Paris), eine 1896 gegründete Pariser Musikhochschule
 Schola cantorum (Architektur), einen umschrankten Bereich im Mittelschiff mittelalterlicher Kirchen, in dem Sänger und Klerus Platz fanden
 Schola Cantorum, eine mexikanische Zeitschrift für Musikwissenschaft und Musikpädagogik, herausgegeben von Miguel Bernal Jiménez

Schola Cantorum steht als Kurzform für:

 Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis, Chor der Universität Barcelona
 Schola Cantorum Basiliensis, eine 1933 gegründete Musikhochschule für Alte Musik in Basel
 Schola Cantorum Leipzig, ein 1963 gegründeter Mädchenchor in Trägerschaft der Stadt Leipzig
 Schola Cantorum Weimar, gegründet 2002

Siehe auch

 Schola (Begriffsklärung)
 Choralschola